Käppele oder Käppela (schwäbisches und fränkisches Diminutiv zu Kapelle oder Diminutiv zu Kappe; vgl. auch Kuppe) steht für:

Erhebungen: 
 Käppele (Pass) (538 m), Passhöhe im Nordschwarzwald zwischen Murg- und Albtal
 Käppele (Dettingen) (477 m), Flurkuppe am Gemeindewald von Dettingen unter Teck, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg

Bezeichnung für kleine Gotteshäuser:
 Käppele, Gangolfskapelle (Bühlertann), katholische Kapelle in Bühlertann, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Erlabrunner Käppele (auch Leinacher Käppele genannt), kleine Kapelle in Erlabrunn auf dem Volkenberg, Bayern (Unterfranken)
 Käppele, St.-Anna-Kapelle (Scheer) in Scheer, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Käppele, Wallfahrtskirche Mariä Heimsuchung in Würzburg, Bayern (Unterfranken)
 Käppela, Bildhäuschen in Seßlach, Bayern (Oberfranken)
 Käppela, Mutter-Anna-Käppela in Neundorf, Bayern (Oberfranken)
 Käppela, Friedhofskirche in Neustadt an der Aisch, Bayern (Mittelfranken)

Siehe auch:
 Käppel
 Käpelle (Kapelle in Tieringen/Hausen am Tann)